Группа A Кубка африканских наций 2017 является частью группового этапа Кубка африканских наций 2017 и прошёл с 14 по 22 января. Группа состоит из сборных Габона, Буркина-Фасо, Камеруна и дебютанта турнира Гвинеи-Бисау. Матчи группы прошли в Либревиле (включая матч открытия) и Франсвиле.

Таблица 

{| class=wikitable style="font-size: 95 %; text-align: center"
|-
! style="width:200px;"|Команда
!width="25" title="Игры"|И
!width="25" title="Выиграно"|В
!width="25" title="Сыграно вничью"|Н
!width="25" title="Проиграно"|П
!width="50" title="Забитые и пропущенные"|М
!width="25" title="Разница мячей"|±
!width="25" title="Очки"|О
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
| 3 || 1 || 2 || 0 || 4 — 2 || +2 || 5 
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left| 
| 3 || 1 || 2 || 0 || 3 — 2 || +1 || 5 
|-
|align=left| 
| 3 || 0 || 3 || 0 || 2 — 2 || 0 || 3 
|-
|align=left| 
| 3 || 0 || 1 || 2 || 2 — 5 || -3 || 1 
|}

Начало всех матчей дано по Стандартному южноафриканскому времени (UTC+2)

Габон − Гвинея-Бисау

Буркина-Фасо − Камерун

Габон − Буркина-Фасо

Камерун − Гвинея-Бисау

Камерун − Габон

Гвинея-Бисау − Буркина-Фасо

Примечания

Ссылки 
 2017 Africa Cup of Nations, CAFonline.com

Кубок африканских наций 2017